Бирючово — деревня в Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.

История 

БИРЮЧЕВО — деревня Забелинского общества, прихода села Озерева. Озеро Бирючевское.
Крестьянских дворов — 13. Строений — 48, в том числе жилых — 21. 
Число жителей по семейным спискам 1879 г.: 34 м. п., 33 ж. п.; по приходским сведениям 1879 г.: 33 м. п., 31 ж. п.

Сборник Центрального статистического комитета описывал её так:

БИРЮЧЕВА — деревня бывшая владельческая, дворов — 12, жителей — 79; Часовня, лавка. (1885 год)

В конце XIX — начале XX века, деревня административно относилась к Тарантаевской волости 5-го земского участка 3-го стана Тихвинского уезда Новгородской губернии.

БИРЮЧЕВО — деревня Забелинского общества, число дворов — 17, число домов — 34, число жителей: 48 м. п., 53 ж. п.; Занятия жителей: земледелие, лесные заработки. Озеро Бирючевское. Часовня, мелочная лавка. (1910 год)

Согласно военно-топографической карте Новгородской губернии издания 1912 года, деревня называлась Бирчево  насчитывала 13 крестьянских дворов.

С 1917 по 1918 год деревня входила в состав Тарантаевской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии.

С 1918 года, в составе Череповецкой губернии.

С 1924 года, в составе Соминской волости Устюженского уезда.

С 1927 года, в составе Коргорского сельсовета Ефимовского района.

По данным 1933 года деревня Бирючово входила в состав Коргорского карельского национального сельсовета Ефимовского района.

С 1965 года в составе Бокситогорского района. В 1965 году население деревни составляло 115 человек.

По данным 1966 года деревня Бирючово также входила в состав Коргорского сельсовета.

По данным 1973 года деревня Бирючово входила в состав Озеревского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Бирючово входила в состав Климовского сельсовета.

В 1997 году в деревне Бирючово Климовской волости проживал 21 человек, в 2002 году — 29 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Бирючово Климовского СП проживал 12 человек, в 2010 году — 43.

В мае 2019 года Климовское сельское поселение вошло в состав Ефимовского городского поселения.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  (Климово — Забелино).

Расстояние до деревни Климово — 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Ефимовская — 61 км. 

Деревня находится на северном берегу Бирючовского озера.

Демография

Инфраструктура 
На 1 января 2013 года в деревне числилось 10 домохозяйств.

Примечания 

Населённые пункты Бокситогорского района